Gaetano Scirea, calciatore italiano
 Mario Scirea, ciclista italiano
Scirea, famiglia nobile siciliana (altre volte citata anche come Scirè)